Haas Formula LLC, závodící pod jménem  Haas F1 Team, je tým Formule 1 z města Kannapolis v Severní Karolíně, jenž založil Gene Haas. Ačkoliv měl tým nastoupit do závodů již v sezoně 2015, odložil Gene Haas vzhledem k časové prodlevě příprav start až do sezony 2016. Tým je známý ze šampionátu NASCAR Sprint Cup Series, kde závodil pod názvem Stewart-Haas Racing. FIA tým na startovní listinu přijala v dubnu 2014. Tým staví šasi ve spolupráci s Dallarou a za technické podpory Ferrari, dodávání motorů nevyjímaje.

Přehled jezdců

Monoposty

Kompletní výsledky ve Formuli 1

Externí odkazy 
 
 

Týmy Formule 1